Hambledon – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hambledon – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)